Василий Зинченко:
 Зинченко, Василий Емельянович (1910—1985) — советский государственный и политический деятель, 2-й секретарь Краснодарского краевого комитета ВКП(б).
 Зинченко, Василий Моисеевич (1924—2011) — Герой Социалистического Труда, чабан.
 Зинченко, Василий Филиппович (1874—1951) — революционер и политический деятель.